Echipa Unificată a participat la Jocurile Olimpice de vară din 1992 din Barcelona, Spania în perioada 24 iulie - 9 august 1992, sub codul CIO EUN (din ). A fost alcătuită din fostele republici federative ale URSS, cu excepția țărilor baltice, cu delegație de 575 de sportivi care a concurat la 27 de sporturi. S-a aflat pe locul întâi în clasamentul pe medalii.

Țările membre 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tadjikistan

Medalii

Referințe
  Unified Team at the 1992 Barcelona Summer Games , Sports Reference

Echipa Unificată la Jocurile Olimpice
Jocurile Olimpice de vară din 1992